Amtsgericht Freiburg ist der Name folgender Gerichte:
 Amtsgericht Freiburg im Breisgau, Gericht in Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg)
 Amtsgericht Freiburg/Elbe, ehemaliges Gericht in Freiburg/Elbe (Niedersachsen)
 Amtsgericht Freiburg in Schlesien, ehemaliges Gericht in Freiburg in Schlesien